Een verkeersweg:
 N762 (België)
 N762 (Frankrijk)
 N762 (Nederland), zie Provinciale weg 762

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing